Belabo kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Belabo (underdistrikt),

Kamerun 

 Bélabo, ort, Östra regionen, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar